WTAI:

 WTAI — радіостанція в штаті Теннессі, США. Транслює на частоті 88.9 FM.
 WTAI — абревіатура до технології Wireless Telephony Applications Interface.